Зевгма ( — «иго, ярмо; связь, соединение; перемычка, понтонный мост; заграждение из поставленных вплотную судов») — термин, который может означать:
 Зевгма — античный город в северной Сирии на реке Евфрат (современная Турция).
 Зевгма — фигура речи, заключающаяся в том, что слово, которое в предложении образует однотипные синтаксические сочетания с другими словами, употребляется только в одном из этих сочетаний.

См. также 
 Музей мозаики в Зевгме (Турция)